

Sources 
 .
 Géoportail (dont ses anciennes photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour des points de détails.
 Plans de la gare d'Abbeville dans les , édités par la Compagnie des chemins de fer du Nord.

Abbeville - Eu